Крсташ може бити:

 Крсташ, ратник у крсташким ратовима
 Kрсташ (застава), застава са представом крста
 Kрсташ (грб), грб са представом крста
 Kрсташ (мач), мач у облику крста
 Крсташ или крстарица, врста ратног брода
 Бојни крсташ или бојна крстарица
 Оклопни крсташ или оклопна крстарица
 Заштићени крсташ или заштићена крстарица
 Лаки крсташ или лака крстарица
 Тешки крсташ или тешка крстарица
 Операција Крсташ, британска војна операција (1941)
 Крсташ (вино), врста вина
 Делфин крсташ, врста делфина
 Паук крсташ, врста паука
 Орао крсташ, врста орлова
 Шпански орао крсташ, врста орлова

Види још

 Крсташи (вишезначна одредница)
 Крст (вишезначна одредница)